Гра́ция (от  — изящество, прелесть):

 Грация (философия) — эстетический термин, означающий особый, внутренний вид красоты, проявляющийся в движении.
 Грации — в древнеримской мифологии богини красоты и изящества. В древнегреческой мифологии грациям соответствовали хариты.
 (424) Грация — астероид, открытый в 1896 году.
 Грация — предмет женского нижнего белья.
 «Грация» — альбом Мастер ШЕFFa.
 «Грация» — название женского футбольного клуба ЦСКА ВВС из Самары в 1989 году (представлял город Алма-Ата).

Примечания